Виља де Зачила има више значења:

 Општина Виља де Зачила (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Виља де Зачила (Виља де Зачила, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику